Hasty Pudding ist

 die Bezeichnung einer einfachen englischen, aus in Wasser gekochtem Mais bestehenden Süßspeise, die schnell zubereitet werden kann. Sie hat Ähnlichkeit mit Porridge
 eine danach benannte Theatergruppe, siehe Hasty Pudding (Theatergesellschaft)